Unter Iodierung (Jodierung) versteht man:

 das Anreichern von Lebensmitteln zur Vermeidung von Jodmangel 
 speziell das Anreichern von Speisesalz mit Iodat, siehe Jodsalz
 das Einführen von Iod in eine organische Verbindung, siehe Iodierung (Chemie)